

Město Albrechtice

Hynčice

Linhartovy

Související články 
 Seznam kulturních památek v okrese Bruntál

Externí odkazy 
 

 Městě Albrechtice
Město Albrechtice
Město Albrechtice